Cheviot - comune degli Stati Uniti d'America
 Cheviot - tessuto